drabant – polski taniec
 drabanci – rodzaj formacji wojskowej